Драфт НХЛ 1987 года состоялся 13 июня 1987 года в Детройте на Джо Луис-арена. В драфте участвовало 252 игрока. Первым номером драфта стал Пьер Тарджон, выбранный «Баффало Сейбрз».

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Раунд 10

Раунд 11

Раунд 12

Итоги драфта

См. также 
 НХЛ в сезоне 1987/1988

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ